

Карасево — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства

Карасево — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Карасево — село, Сафакулевський округ, Курганська область